Esbjörn est un prénom masculin scandinave dérivé du vieux norrois Ásbjǫrn, formé des éléments áss « Ases » , et bjǫrn « ours ». Ce prénom suédois désuet, variante du prénom Asbjörn, se rencontre également en Finlande, parmi la population suédophone. Sa variante dano-norvégienne est Asbjørn.

Le prénom Esbjörn est à l'origine du patronyme suédois Esbjörnsson signifiant « Fils de Esbjörn ».

Personnalités portant ce prénom 
  (1951–), économiste suédois ;
 Esbjörn Svensson (1964–2008), pianiste de jazz suédois.

Notes et références 

Esbjörn
Prénom scandinave
Prénom suédois
Homonymie de prénom

en:Esbjörn
sv:Esbjörn